

События 

 Женитьба короля Эдуарда Исповедника на Эдит (Эгите), дочери Годвина, графа Уэссекса.
 Гарольд, второй сын Годвина, становится графом Восточной Англии.
 Святой Бернард Ментонский построил на высоте 2473 метра приют для путешественников и паломников в Рим.
 1045 — папа Сильвестр III.
 Бенедикт IX возвращается в Рим.
 1045 — папа римский Бенедикт IX (вторично).
 Папа Бенедикт продаёт свой трон своему крестному отцу Иоанну Грациану, который становится папой Григорием VI.
 1045—1046 — папа Григорий VI. Три папы: Григорий, Бенедикт IX и Сильвестр III делят между собою Рим.
 По преданию, Ярославом Мудрым был основан город Троки, ныне город Тракай (Литва).
 В Великом Новгороде заложен Софийский собор.
 Ок. 1045 — смерть Марии Склирены, любовницы византийского императора Константина IX Мономаха.
 Император Константин Мономах вероломно заманил в Константинополь армянского царя Гагика II и удержал его при своём дворе. Падение Ани, присоединение Армянского царства к Византийской империи.
 На греческом острове Хиос по приказу императора Константина IX Мономаха построен знаменитый Новый Монастырь.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1045 году
 Козьма Пражский, чешский хронист.
 Вальтеоф, граф Нортумбрии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1045 году
 27 июня — Эмма Гуркская, католическая святая.
 Радбот Габсбург, основатель династии Габсбургов.

См. также